

Wydarzenia 

 Ceolwulf został królem Nortumbrii

Zmarli 

 9 maja - Osric, król Nortumbrii

729